Le Broc, commune française des Alpes-Maritimes
 Le Broc, commune française du Puy-de-Dôme

Voir également 
 Broc
 Le Brocq, ruisseau du département de la Manche, dans la région Basse-Normandie